

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Klęskowo – część miasta Szczecin
 Klęskowo – część kolonii Świelubie w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Kołczygłowy